Con l'appellativo Stazione di Induno Olona ci si può riferire a due scali ferroviari attivi a momenti alterni nell'omonimo comune italiano:
 Stazione di Induno Olona (1905), già Stazione di Varese Induno
 Stazione di Induno Olona (2017)